Василий Казин: Казин, Василий Васильевич (1898—1981) — русский советский поэт, редактор.
 Казин, Василий Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2147; 26 ноября 1809.